Bogatić (općina), općina u Središnjoj Srbiji, u blizini Šapca 
 Bogatić (Srbija), grad u Srbiji
 Bogatić Prominski, selo u općini Promina, Hrvatska
 HE Bogatić, na rijeci Željeznici, pritoci Bosne, u BiH